Турнір проводився вперше. 

Титул виграла Анетт Контавейт,  здолавши в фіналі  Ірину-Камелію Бегу з рахунком 7–6(7–5), 6–4. Це був другий титул Контавейт, якщо не враховувати  тренувального турніру в Мельбурні перед початком Відкритого чемпіонату Австралії.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

Зовнішні посилання
Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Tennis in the Land - Singles